Die Spielzeit 2009/10 ist die dritte reguläre Spielzeit nach der Umbenennung der ehemaligen Nationalliga A in National League A. Der HC Davos ist der amtierende Meister. Da der NLB-Meister HC Lausanne 2009 in der Liga-Qualifikation am EHC Biel scheiterte, startet die Liga 2009/10 mit den gleichen Mannschaften wie in der Vorsaison. Zum 12. Mal gewann der SC Bern nach 4:3 Siegen im Playoff-Final gegen den HC Servette Genève den Schweizer Meistertitel.

Modus 
Gespielt werden von den 12 Teams 2 Doppelrunden zu je 22 Spielen. Dazu gibt es pro Team je 6 Zusatzbegegnungen gegen 3 Gegner, die auf Grund der Qualifikationstabelle des Vorjahres ermittelt werden. Insgesamt bestreitet also jede Mannschaft 50 Qualifikationsspiele. Danach ermitteln die besten acht Mannschaften den Schweizer Meister im Playoff-Stil. Viertelfinals, Halbfinals und der Final werden jeweils nach dem Modus Best of seven gespielt.

Die anderen vier Mannschaften ermitteln in den Play-Outs diejenige Mannschaft, die gegen den Meister der National League B um den Klassenerhalt spielen muss.

Teilnehmer 

In der Zusammensetzung der National League A gibt es für die Saison 2009/10 keine Veränderung im Vergleich zur vergangenen Spielzeit.

Hauptrunde

Tabelle

Statistik

Feldspieler

Torhüter

Playoffs 
In den Playoffs trafen die besten acht Mannschaften der Qualifikation aufeinander. Der SC Bern zog mit zwei Sweeps über den HC Lugano und die Kloten Flyers in den Playoff-Final ein.

Turnierbaum

Final

Meistermannschaft des SC Bern

Playouts 
Sowohl die Play-outs, als auch die Relegation werden durchgängig im Modus Best of Seven ausgespielt.

Turnierbaum

Runde 1 
In der ersten Runde der Play-outs setzten sich der HC Ambrì-Piotta und die Rapperswil-Jona Lakers gegen ihre Konkurrenz durch und sicherten sich somit den Klassenerhalt.

Runde 2 
In der zweiten Runde der Play-outs setzten sich die SCL Tigers mit 4:1 Siegen gegen den EHC Biel durch und verbleiben somit in der National League A.
Der EHC Biel musste in die Liga-Qualifikation gegen den NLB-Meister.

Liga-Qualifikation 
In den Spielen der Liga-Qualifikation entscheidet sich, wer in der kommenden Saison in der National League A spielen darf. Dabei trat der Verlierer der Playouts, EHC Biel-Bienne gegen den NLB-Meister HC Lausanne an und genoss in der Best-of-seven-Serie zuerst das Heimrecht.
Wie im Jahr zuvor gewann der EHC Biel diese Liga-Qualifikationsspiele mit 4:3 Siegen gegen den HC Lausanne. Somit verbleibt das Team aus Biel in der National League A, während der HC Lausanne auch in der nächsten Saison zweitklassig bleibt.

Einzelnachweise 

2009
Eishockeysaison 2009/10